Het seizoen 1948-49 was de 32e editie van de Belgische Tweede Klasse. De officiële naam destijds was Division 1 (Eerste Afdeeling). R. Stade Louvaniste werd winnaar in reeks A en RFC Brugeois in reeks B.  Beide ploegen promoveerden naar de ere-afdeling.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling 1947-48 voor de start van het seizoen:
 R. Uccle Sport (voorlaatste) degradeerde na 1 seizoen in Ere-Afdeling.
 K. Liersche SK (laatste) degradeerde na 18 seizoenen in Ere-Afdeling.

Gepromoveerde teams
Volgende teams waren gepromoveerd uit Bevordering 1947-48 voor de start van het seizoen:
 RUS Tournaisienne (kampioen reeks A) promoveerde na 19 seizoenen terug naar 2e nationale.
 RCS Verviétois (kampioen reeks B) promoveerde na 9 seizoenen terug naar 2e nationale.
 US du Centre (kampioen reeks C) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 2e nationale.
 Sint-Truidense VV (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.

Deelnemende teams
De 32 ploegen werden over twee reeksen van 16 clubs verdeeld.

Eerste Afdeling reeks A 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1948-49 in Eerste Afdeling reeks A. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eerste Afdeling reeks B 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1948-49 in Eerste Afdeling reeks B. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Eindstand Eerste Afdeling

Reeks A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Reeks B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Ere Afdeling 1949-50 op het eind van het seizoen:
 R. Stade Louvaniste (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar de Ere Afdeling.
 RFC Brugeois (kampioen reeks B) promoveerde na 2 seizoenen terug naar de Ere Afdeling.

Degraderende teams
Op het einde van het seizoen degradeerden de laatste ploegen 2 van elke reeks. Volgende vier ploegen degradeerden naar Bevordering 1949-50:

P: positie, R: reeks, S2: Onafgebroken aantal seizoenen in 2e nationale op moment van degradatie

Topschutter

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2